ryan hace referencia a varios artículos

Divisiones administrativas en Estados Unidos 
 Ryan (Iowa), ciudad del estado de Iowa.
 Ryan (Oklahoma), pueblo del estado de Oklahoma. 
 Municipio de Ryan (Pensilvania)
 Ryan Park, localidad del condado de Carbon, estado de Wyoming.

 Personas 
 Ryan Gosling, actor y músico canadiense. 
 Ryan Reynolds, actor canadiense.
 Ryan Sheckler, skater estadounidense.
 Ryan Cabrera, cantante estadounidense.
 Ryan Phillippe, actor estadounidense.
 Ryan Runciman, actor neozelandés.
 Ryan Ashnelle, productor musical Dominicano.

 Personajes de ficción 
 Ryan (La Tribu), personaje de la serie de televisión La Tribu.
 Ryan Atwood''', personaje de la serie de televisión The O.C..

Nombres ambiguos